Глаго́льное существи́тельное — имя существительное, вошедшее в парадигму глагола, являющееся его нефинитной формой. Наиболее известные разновидности: инфинитив, герундий, супин, ма́сдар.

Втягиваясь в глагольную парадигму, глагольные существительные (в отличие от отглагольных) воспринимают некоторые глагольные признаки (глагольное управление, определение не прилагательным, а наречием — при существовании такого различия), сохраняя следующие особенности существительных:
 синтаксическая функция в предложении — дополнение, обстоятельство и (реже и часто вторично) подлежащее;
 возможность падежного словоизменения и присоединение показателей притяжательности.

Глагольные существительные в сравнении с остальными зачастую обладают дефектной парадигмой: редуцировано количество падежных форм и нет множественного числа. Кроме того, определяясь наречиями, глагольные существительные, при применении процедуры Колмогорова — Успенского — Зализняка для выявления падежей и грамматических классов, образуют особый класс nomina actionis во всех языках — как тех, где распространена категория грамматического рода или именного класса (индоевропейские, афразийские, дравидийские, нахско-дагестанские…), так и в тех, где подобных различий нет (уральские, алтайские).

Глагол
Части речи
Нефинитные формы глагола
Имя существительное